Nicolas Colombel (1646-1717), peintre français ;
 Portien Colombel de Bois-Aulard (1730-1805), personnalité politique française ;
 Pierre Colombel (1755-1841), personnalité politique française ;
 Évariste Colombel (1813-1856), personnalité politique française ;
 Georges-Évariste Colombel (?-1894), fils du précédent, personnalité politique française ;
 Jeannette Colombel (1920-2016), philosophe française.

Patronyme normand